Васильев Артур Дмитриевич () — художник, живописец. Член-корреспондент РАХ (1998). Народный художник Республики Саха-Якутия (2003).

Биография 
Родился 5 января 1953 года в селе Соттинцы Усть-Алданского района Якутской АССР.

Окончил Дальневосточный педагогический институт искусств (1983), мастерская С. А. Литвинова; творческую мастерскую живописи, Российской академии художеств в Красноярске под руководством действительного члена РАХ А. П. Левитина (1992).

С 1983 — участник всесоюзных, республиканских, зональных выставок. Персональные выставки: в Мирном (2002) и Якутске (2003).

Преподаватель Якутского художественного училища (1983—1987, 1992—1994), Арктического Государственного института искусств и культуры (2000—2005, 2012 — настоящее время). Член правления Якутского отделения Союза художников России.

Произведения художника хранятся в Национальном государственном художественном музее Республики Саха-Якутия (Якутск), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Томском областном художественном музее, а также частных собраниях Санкт-Петербурга, Москвы и ряда городов Финляндии.

Живёт и работает в Якутске.

Основные живописные произведения 
«Мама» (1990), «Волейбол» (1987), «Мой ангел» (1998), «Девочка с одуванчиками» (1999), «Несущие свет» (2000), «Паутина» (2000), «Нюргуяна у двери» (2002), Триптих «Разбитое зеркало» (2008), «Портрет народного артиста России, лауреата Государственной премии им. Ф. М. Шаляпина Ивана Степанова в роли Бориса Годунова» (2012), «Чайки. Портрет дочери» (2014). Автор более ста живописных и графических произведений в жанрах тематической картины, портрета и пейзажа.

Выставки 
Всероссийские: 1987: Москва — «Художник и время»; 1987: «Молодость России»; 1992: Москва — «Вся Россия»; 1997, 2004: Москва — «Россия» и др.

Звания 
 Член-корреспондент РАХ (отделение Урал, Сибирь, Дальний Восток, 1998)
 Народный художник Республики Саха-Якутия (2003)
 Член Союза художников СССР, РФ (1985).

Награды 
 Награждён Почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации (2007)
 знаком отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть» (2011)
 золотыми медалями Академии художеств СССР (1991) и Союза художников России (2011)

Примечания

Ссылки 
 Васильев Артур Дмитриевич
 Васильев Артур Дмитриевич

Члены-корреспонденты РАХ
Члены Союза художников СССР
Народные художники Якутии